Водолазово — название населённых пунктов и железнодорожной станции в России:
 Водолазово — деревня в Катайском районе Курганской области.
 Водолазово — посёлок в Катайском районе Курганской области.
 Водолазово — станция Южно-Уральской железной дороги в одноимённом посёлке.
 Водолазово — село в Абатском районе Тюменской области.